Gauselmann steht für

 Paul Gauselmann (* 1934), deutscher Unternehmer
 Gauselmann (Unternehmen), geleitet von Paul Gauselmann